Das Mixed der Australian Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Jim Pugh und Jana Novotná. Das Finale gewann die Paarung Jim Pugh und Natallja Swerawa in drei Sätzen gegen Rick Leach und Zina Garrison.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1990